Александр Алексеевич Адпостенков (, пос. Дорохово Рузского района Московской области — ) — русский писатель и журналист. Член Союза писателей России (с 1993). Лауреат премии Союза журналистов России.

Биография 
Вырос в Липецке, на родине матери. Учился в военном училище и в училище гражданской авиации. После окончания Литературного института им. Горького в Москве, работал журналистом в редакциях липецких газет и на Липецком областном радио.

Участник первого Всероссийского семинара сатириков и юмористов, VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Умер от тяжелой болезни в 2001 году.

Творчество 
Дебютировал с короткими юмористическими рассказами, которые публиковались на страницах областных и центральных газет, в журналах «Аврора», «Нева», «Крокодил», «Подъём», «Литературная газета» и др.

Позже создал ряд произведений социально—философской направленности. Автор рассказов, повестей и нескольких романов.

Избранные произведения 
 «В темпе фокстрота»,
 «Очки для дали»,
 «Зубья расчески»
 «Частный розыск» (1992),
 «Русский секс» (1992),
 «Апостольские радости» (1993),
 «Перемена сердца» (1995)
 «Весёлое житие»,
 «Билет на фейерверк».

Награды и премии 
 Липецкая областная литературная премия имени И. А. Бунина (1995),
 Липецкая областная журналистская премия имени А. Вермишева (1997),
 премия Союза журналистов России.

Ссылки 
  А. Титов. В детстве его называли Апостолом
 Адпостенков Александр Алексеевич, писатель
 Апостол доброты

Члены Союза писателей России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького